Нуево Порвенир има више значења:

 Нуево Порвенир (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуево Порвенир (Чанал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Порвенир, Бергантин (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Порвенир (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Порвенир (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Порвенир (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Порвенир (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Порвенир (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Порвенир (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нуево Порвенир, Ел Пухидо (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику